Ruta 36 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 36
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 36 (Bolivien)